Die Bardsragujn chumb 1993 war die zweite Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. 

Die Saison startete mit 15 Vereinen, nachdem sich Sjunik Kapan vor Saisonbeginn zurückzog.

Meister wurde Ararat Jerewan, dem auch mit dem Pokalsieg gegen Vizemeister Schirak Gjumri das Double gelang. Zudem qualifizierte sich Ararat als erster Verein der Bardsragujn chumb für einen europäischen Fußballwettbewerb.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993